Игра в прятки (фильм, 1984) (Finders Keepers).
 Игра в прятки (фильм, 1987) (Hiding Out).
 Игра в прятки (фильм, 2005) (Hide and Seek).
 Игра в прятки (фильм, 2008) (Россия).
 Игра в прятки (Во все тяжкие). См. также 
 Прятки (Доктор Кто)